Bullebeest, personage uit Toy Story, die in de originele Engelstalige versie Bullseye heet
Bullseye, de codenaam van versie 11.0 van het Linux besturingssysteem Debian
Bullseye (computerspel), computerspel van het genre simulatiespel
Bullseye (Marvel), schurk uit de Marvel-stripboeken
 BULL's eye (Thommessen), compositie van Olav Anton Thommessen
Het binnenste gedeelte van de bull (darts) op een dartbord